Dolmen Pedra da Arca steht für folgende Dolmen in Galicien:

 Dolmen Pedra da Arca (Regoelle)
 Dolmen Pedra da Arca (Malpica)